Нина Александрова: Александрова, Нина Александровна (1916-1972) — советский журналист, сотрудник газеты «Известия». 
 Александрова, Нина Георгиевна (урождённая Гейман; 1885—1964) — профессор Московской консерватории по классу сценического движения (1924—1960).
 Александрова, Нина Осиповна (урождённая Гербстман; 1904—1990) — поэтесса, известная как Нина Грацианская, мемуарист